Тополани могу бити:

 Тополани (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка
 Тополани (Михалово), насељено мјесто у општини Михалово, Повјат бјалостоцки, Војводство подласко, Пољска